William Edward Donovan (1876-1923), joueur de baseball des Tigers de Détroit
 William Joseph Donovan (1883-1959), chef de l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale.